1841 год в истории железнодорожного транспорта

События

Март
 1 Марта  – открытие железной дороги Манчестер и Лидс, она первая пересекает Пеннинские горы, Англия (через туннель Summit Tunnel).
 29 Марта – Железная дорога Глазго, Пейсли и Гринок. Открылась между железнодорожной станцией Глазго Бридж-стрит и Гринок.

Май
 Май – Джеймс Боуэн избран в качестве президента компании Erie Railroad.

Июнь
 14 июня – Между Бристолем и Бриджуотером открыт первый участок железной дороги Бристоль-Эксетер.
 30 июня – Западная железная дорога Англии завершена на всей протяжности между Лондоном и железнодорожной станцией Бристоль Темпл Мидс, включая туннель Бокс.

Июль
 открыт виадук долины Уз (), расположенный в районе Мид-Суссекс, графство Западный Суссекс, Англия. Находится между городом  на юге и деревней  на севере
5 июля – Томас Кук  организует свою первую экскурсию, взяв 570 сторонников трезвости на железную дороге Midland County из Лестера на митинг в Лафборо, Англия.

Сентябрь
 19 сентября состоялось торжественное открытие первой международной железнодорожной линии Страсбург — Базель.
 21 сентября – Лондонская и брайтонская железная дорога открыта на всей территории Англии.

Дата неизвестна 
 Чертежник Уильям Хау и Уильям Уильямс из Robert Stephenson and Company в Ньюкасл-апон-Тайне создали , названного так в честь директора завода — Роберта Стефенсона.
 Андерсон Джозеф Рид становится менеджером американской фирмы по производству паровозов Tredegar Iron Works.

Примечания 

1841